Bibliotheksdienst steht für:

 eine Fachrichtung bzw. Laufbahn für Beamte in Deutschland (beim Bund jetzt „sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst“)
 Bibliotheksdienst (Zeitschrift)

Abkürzung